

Astronomia 
 3869 Norton, asteroide della fascia principale
 9767 Midsomer Norton, asteroide della fascia principale

Aziende 
 Norton Motorcycle Company, fabbrica inglese di motociclette
 Emperor Norton Records, casa discografica statunitense

Geografia 
 Regno Unito
 Norton – parrocchia civile del Gloucestershire
 Norton – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Norton – parrocchia civile del Northamptonshire
 Norton – parrocchia civile del Nottinghamptonshire
 Norton – paese del distretto di Doncaster, South Yorkshire
 Norton – località di Graves Park, Sheffield, South Yorkshire
 Norton – parrocchia civile del Suffolk
 Norton – parrocchia civile del Wiltshire
 Norton-on-Derwent – paese del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Norton – capoluogo della contea di Norton, Kansas
 Norton – comune della contea di Bristol, Massachusetts
 Norton – città della contea di Summit, Ohio
 Norton – città della contea di Essex, Vermont
 Norton – città indipendente della Virginia
 Zimbabwe
 Norton – centro abitato della provincia del Mashonaland Occidentale

Informatica 
 Norton (software), marchio della Symantec per alcuni suoi software
 Norton AntiVirus, programma antivirus prodotto dalla Symantec
 Norton Commander, file manager ortodosso
 Norton Internet Security, programma della Symantec per la sicurezza in Internet
 Norton Ghost, programma della Symantec che consente la creazione di immagini del disco rigido
 Norton 360, programma antivirus prodotto dalla Symantec
 Norton PartitionMagic, software per il partizionamento degli hard disk

Letteratura 
 Burnt Norton, primo dei Quattro quartetti, opera di T. S. Eliot
 Samuel Norton, personaggio di Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank di Stephen King

Persone 
 Alf Norton (Alfio Caltabiano, 1928-2007), attore e regista italiano
 Andre Norton (Alice Mary Norton, 1912-2005), scrittrice statunitense di fantasy e fantascienza
 Charles Eliot Norton (1827-1908), critico e insegnante statunitense
 Edward Lawry Norton (1898-1983), ingegnere elettrotecnico statunitense
 Edward Norton (1969), attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Edward Norton Lorenz (1917-2008), matematico statunitense vedi anche Teoria del caos
 Eunice Norton (1908-2005), pianista statunitense
 Joshua Abraham Norton (1811-1880), imprenditore statunitense autoproclamatosi, "imperatore degli Stati Uniti" 
 Ken Norton (1943), pugile statunitense
 Peter Norton (1943), programmatore statunitense
 Scott Norton (1961), wrestler statunitense

Altro 
 Norton anche vite Norton o Cinthiana, vitigno nordamericano
 Norton Simon Museum, museo d'arte di Pasadena (USA)
 Teorema di Norton, teorema applicato alle reti elettriche
 Norton – gruppo musicale portoghese